Антонио Аугусто Рибейро Рейш Жуниор (, произнася се по-близко до Антониу Аугущу Рибейру Рейш Жуниор), по известен като Жуниньо и Жуниньо Пернамбукано, е бразилски футболист, роден в Ресифе, щат Пернамбуко. Жуниньо е смятан за най-великия изпълнител на преки свободни удари за всички времена.

Клубна кариера 
Жуниньо започва спортната си кариера през 1993 г. в родния си отбор „Спорт Клуб до Ресифе“ (1993-1994). От 1995 до 2001 г. той играе в "Вашко да Гама". Той става двукратен шампион на Бразилия. През 1998 печели и Копа Либертадорес. През тези години Вашку да Гама е сила, заедно с Жуниньо, Ромарио, Едмундо и Жуниньо Паулиста. През 2001 г. преминава в „Олимпик Лион“. Преди да дойде в Лион, тимът никога не е ставал шампион на Франция. Печели с Лион седем титли на Франция в 7 поредни сезона. Той е основен играч и капитан на отбора. Щатен изпълнител на статични положения.
След края на сезон изразява желание да напусне Лион. На 26 май 2009 контрактът му е официално прекратен. В средата на 2009 година подписва контракт с Ал-Гарафа, където играе и до днес. Капитан на отбора. Жуниньо печели требъл с Ал-Гарафа, които печелят титлата, купата на принца и катарската „Старс Къп“. Избран е за футболист на годината в Катар.
През 2011 се появяват слухове, че може да премине в Анжи
От лятото на 2011 отново облича екипа на Вашку да гама. В края на годината удължава договора си. През сезон 2012 е капитан на Вашку. От началото на 2013 играе в Ню Йорк Ред Булс.

Национален отбор 
Дебютът му с националния отбор на Бразилия е на 28 март 1999 г. Бразилецът не участва в Копа Америка (2004), но играе за страната си в световните футболни квалификации и в Купата на Конфедерациите (2005), където прави забележително представяне. За първи път участва на световно първенство през 2006 г. в Германия. В срещата Бразилия-Япония (4-1) отбелязва първия си гол на световни финали. След Мондиал 2006 се отказва от националния отбор.

Статистика

Източници 

Жуниньо
Жуниньо
Родени в Ресифи